

Aziende 
 Gauthier-Villars – casa editrice francese
 Villars Maître Chocolatier – azienda alimentare svizzera
 Villars Holding – azienda alimentare svizzera

Geografia

Argentina 
 Villars – località nel partido di General Las Heras (Buenos Aires)

Francia

Comuni 
 Villars – comune nel dipartimento della Dordogna (Aquitania)
 Grotte di Villars – grotte con pitture rupestri nel comune di Villars
 Villars – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro)
 Villars – comune nel dipartimento della Loira (Rodano-Alpi)
 Villars – comune nel dipartimento della Valchiusa (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 La Chapelle-Villars – comune nel dipartimento della Loira (Rodano-Alpi)
 Le Villars – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna)
 Magnac-Lavalette-Villars – comune nel dipartimento della Charente (Poitou-Charentes)
 Villars-Colmars – comune nel dipartimento dell'Alpi dell'Alta Provenza (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Villars-en-Azois – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Champagne-Ardenne)
 Villars-en-Pons – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Poitou-Charentes)
 Villars-et-Villenotte – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna)
 Villars-Fontaine – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna)
 Villars-le-Pautel – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Franca Contea)
 Villars-lès-Blamont – comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Villars-les-Bois – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Poitou-Charentes)
 Villars-les-Dombes – comune nel dipartimento dell'Ain (Rodano-Alpi)
 Cantone di Villars-les-Dombes – cantone nell'arrondissement di Bourg-en-Bresse
 Villars-le-Sec – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Franca Contea)
 Villars-Saint-Georges – comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Villars-Santenoge – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Champagne-Ardenne)
 Villars-sous-Dampjoux – comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Villars-sous-Écot – comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Villars-sur-Var – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Cantone di Villars-sur-Var – ex cantone francese nell'arrondissement di Nizza

Ex comuni 
 Villars – ex comune incorporato nel comune di Magnac-Lavalette-Villars nel dipartimento della Charente Marittima (Poitou-Charentes)
 Villars-Brandis – ex comune incorporato nel comune di Castellane nel dipartimento dell'Alpi dell'Alta Provenza (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Svizzera

Comuni 
 Bougy-Villars – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Lussery-Villars – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Villars-Epeney – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Villars-le-Comte – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Villars-les-Moines – nome francese del comune di Münchenwiler nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Villars-le-Terroir – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Villars-Sainte-Croix – comune nel distretto dell'Ouest lausannois (Canton Vaud)
 Villars-sous-Yens – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Villars-sur-Glâne – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)

Ex comuni e frazioni 
 Villars-Bozon – frazione del comune di L'Isle nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Villars-Bramard – ex comune incorporato nel comune di Valbroye nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Villars-Burquin – ex comune incorporato nel comune di Tévenon nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Villars-d'Avry – ex comune ora frazione del comune di Pont-en-Ogoz nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Villars-le-Grand – ex comune incorporato nel comune di Vully-les-Lacs nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Villars-les-Joncs – frazione del comune di Düdingen nel distretto di Sense (Canton Friburgo)
 Villars-Lussery – ex comune incorporato nel comune di Lussery-Villars nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Villars-Mendraz – ex comune incorporato nel comune di Jorat-Menthue nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Villars-sous-Champvent – ex comune incorporato nel comune di Champvent nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Villars-sous-Mont – ex comune incorporato nel comune di Bas-Intyamon nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Villars-sur-Fontenais – frazione del comune di Fontenais nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)
 Villars-sur-Marly – frazione del comune di Pierrafortscha nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Villars-sur-Ollon – frazione del comune di Ollon nel distretto di Aigle (Canton Vaud)
 Villars-Tiercelin – ex comune incorporato nel comune di Jorat-Menthue nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Persone 
 Odon de Villars (1354-1414) – politico e militare savoiardo
 Pierre de Villars (1623-1698) – politico e diplomatico francese
 Claude Louis Hector de Villars (1653-1734) – militare francese
 Honoré-Armand de Villars (1702-1770) – militare francese
 Dominique Villars (1745-1814) – botanico francese
 Jean Albert Gauthier-Villars (1828-1898) – editore francese
 Paul Rabiers du Villars (1837-1898) – politico francese
 Isabelle Villars (1920-1998) – attrice e drammaturga svizzera
 Felix Villars (1921-2002) – fisico svizzero
 Anne-Claude Villars (1945) – violinista francese
 Jon Villars (1963) – tenore statunitense
 Bettina Villars (1964) – giocatrice di badminton svizzera

Sport 
 Villars Basket – squadra di pallacanestro svizzera con sede a Villars-sur-Glâne
 Villars Hockey Club – squadra di hockey su ghiaccio svizzera con sede a Villars-sur-Ollon

Pagine correlate 
 Villar
 Villard